Ilinka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Ilinka (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Ilinka (Riazan), localitat de la província de Riazan, a Rússia.
 Ilinka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Ilinka (Ikriànoie), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Ilinka (Krasnoperekopsk), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Ilinka (Saki), localitat de la república de Crimea, a Rússia